Aleksander Sapieha peut désigner :
 Aleksander Dadźbóg Sapieha (1585-1635), castellan de Witebsk ;
 Aleksander Kazimierz Sapieha (mort en 1619), fils de Mikołaj Pawłowicz Sapieha, courtisan de la Couronne, grand pannetier de Lituanie ;
 Aleksander Kazimierz Sapieha (1624-1671), évêque de Vilnius et de Samogitie ;
 Aleksander Paweł Sapieha (1672-1734), maréchal de la cour de Lituanie et grand maréchal de Lituanie ;
 Aleksander Michał Sapieha (1730-1793), voïvode de Polotsk, hetman de Lituanie, grand chancelier de Lituanie, , maréchal de la Confédération de Targowica ;
 Aleksander Antoni Sapieha (1773-1812), chambellan de Napoléon , Miecznik de Varsovie, explorateur et scientifique ;
 Aleksander Józefat Władysław Adam Sapieha (1988-1980),